Major Isidoro kan syfta på:

Brasilien 

 Major Isidoro (kommun), Alagoas, 
 Major Isidoro (ort), Alagoas,